A 21 104-es számú mellékút egy néhány kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellék Pest megye és Budapest határvidékén; fontos közlekedési kapcsolatokat biztosít Csömör település számára.

Nyomvonala 
A 21 103-as útból ágazik ki, annak a 2+500-as kilométerszelvénye közelében, Csömör belterületén, ott, ahol az a nagyjából nyugati irányú Petőfi utcából északnak fordulva halad tovább a Jókai Mór utcán. Majdnem pontosan dél felé indul, Major út néven, majd a csömöri HÉV vágányait elérve azokkal párhuzamos irányba fordul, délnyugatnak. Első kilométere előtt kevéssel kiágazik belőle a 21 105-ös út északnyugat felé, áthalad az M0-s autóút fölött; utána egy darabig még együtt halad az út és a HÉV – itt egyúttal párhuzamosan Budapest és Csömör határvonalával is, bár már fővárosi területen –, de a vasút a Szabadságtelep megállóhelye térségét elérve fokozatosan délkelet felé fordul. Az út budapesti szakasza előbb a Csöbör utca, majd a Timur utca nevet viseli.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a kilométer-számozása az 1+641-es kilométerszelvényénél, Budapest határának elérésénél végződik, de maga a Timur utca az oldal térképe szerint még legalább a Szlovák útba való betorkollásáig továbbra is viseli a 21 104-es számozást.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek 

21104
Csömör
Budapest XVI. kerülete